El término ayer hace referencia, en esta enciclopedia:

Concepto 
 a ayer, el día anterior al de hoy y, en sentido figurado, el pasado;

Divisiones administrativas 
 a Ayer, nombre en asturiano del concejo de Aller, en España;
 a Ayer, una localidad en Valais, Suiza;
 a Ayer, una localidad en Massachusetts, Estados Unidos;

Cine y televisión 
 a Ayer, hoy y mañana (1963), una película de Vittorio de Sica;
 a Ayer (1964-1968), un programa de televisión argentino de Carlos Alberto Aguilar;

Música 
 a Ayer, una canción del álbum Euphoria (2011), de Enrique Iglesias;
 a Ayer, una canción de Juanito R. Márquez, del álbum Mi tierra (1993), de Gloria Estefan;
 a Ayer, del álbum Areíto (1992), de Juan Luis Guerra;
 a Ayer, del álbum Aries (1993), de Luis Miguel;
 a Ayer, una canción de Anuel AA;

Periódicos 
 a Ayer, un diario editado en Jerez de la Frontera entre 1936 y 1963.